Potgieter ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Hendrik Potgieter (1792–1852), burischer Voortrekker
 Bradley Potgieter (* 1989), südafrikanischer Radrennfahrer
 Christo Potgieter (* 1987), südafrikanischer Squashspieler
 Everhardus Johannes Potgieter (1808–1875), niederländischer Dichter
 Gert Potgieter (* 1937), südafrikanischer Hürdenläufer
 Louis Hendrik Potgieter (1951–1994), südafrikanischer Sänger und Tänzer
 Piet Potgieter (1822–1854), burischer Voortrekker
 Renate Potgieter (* 1938), deutsche Weitspringerin
 Roelie Potgieter (* 1980), südafrikanischer Kugelstoßer